Замковая улица — название улиц в городах России, Украины и Белоруссии:
 Замковая улица (Гродно).
 Замковая улица (Луцк).
 Замковая улица (Санкт-Петербург).

См. также 
 Замковая площадь
 Замковый мост